Awaken the Dreamers е трети студиен албум на американската деткор група All Shall Perish. Издаден е на 5 септември 2008 г. от Nuclear Blast.

Обща информация 
Песните „When Life Meant More...“, „Never... Again“, „Awaken the Dreamers“ и „Stabbing to Purge Dissimulation“ са добавени в официалната MySpace страница на групата. Със своите 5000 продадени бройки, албумът се нарежда на 126-о място в Billboard 200. Кърк Хамет от Metallica добавя албума в своите любими 25 за периода 2000 – 2009 г.

Състав 
 Ернан Ермида – вокали
 Крис Стори – китара
 Бен Оръм – китара
 Майк Тинер – бас
 Мат Куикендъл – барабани

Допълнителен персонал 
 Ръсти Куули – китарно соло в „From so Far Away“

Песни

Източници 

Албуми на Ол Шал Периш
Музикални албуми от 2008 година